Acrochordus este un gen de șerpi din familia Acrochordidae. Este singurul gen din această familie. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Acrochordus